Příjmení Đorđević nosí více významných osobností:

 Aleksandar Đorđević (* 1967) – srbský basketbalista
 Filip Đorđević (* 1987) – srbský fotbalový útočník a reprezentant
 Nenad Đorđević (* 1979) – srbský fotbalista
 Vladan Đorđević (1844–1930) – srbský politik, lékař, spisovatel a předseda vlády
 Zoran Đorđević (* 1962) – srbský filmový režizér, scenárista, fotograf a producent

Externí odkazy